Kleiman ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Kleiman (1896–1959), Gerechter unter den Völkern 
 Naum Ichiljewitsch Kleiman (* 1937), russischer Filmhistoriker, Publizist und Kurator
 Steven Kleiman (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Kleimann